Тудор — румунське, хорватське прізвище.

 Адріан Тудор ( 13 березня 1985) — румунський баскетболіст.
 Александру Тудор ( 13 вересня 1971) — румунський арбітр, обслуговуває матчі Ліги I з 1999 року. З 2001 року — арбітр ФІФА. 
 Даніел Тудор ( 1 червня 1974) — румунський футболіст, воротар, нині тренер воротарів.
 Дейн Тудор-Олдс ( 2 червня 1989) — австралійський фристайліст, спеціаліст у слоупстайлі.

 Ігор Тудор ( 16 квітня 1978) — хорватський футболіст, захисник, півзахисник.
 Степан Тудор (1892 — 1941) — український письменник, публіцист і політичний діяч у Галичині, філософ, доктор філософії.
 Корнеліу Тудор (28 листопада 1949 — 14 вересня 2015) — лідер партії Велика Румунія.
 Крістіан Тудор (23 серпня 1982 — 23 грудня 2012) — румунський футболіст, нападник. 
 Фран Тудор ( 27 вересня 1995) — хорватський футболіст, півзахисник.

 Тудор Аргезі ( 1880) — румунський письменник.
 Тудор Крупенський (1787 — 1843) — шляхтич (рід Крупенські).

 Домну-Тудор — село у повіті Долж в Румунії.
 Салча-Тудор — село у повіті Бреїла.
 Салча-Тудор — комуна у повіті Бреїла в Румунії.

Див. також 
 Тудор-Владіміреску
 Тудора

Румунські прізвища
Хорватські прізвища
Українські прізвища